Le miniserie di PK sono un ciclo di sedici storie pubblicate sul periodico Paperinik Appgrade dal numero 16 del gennaio 2014 al numero 32 del maggio 2015 (tranne che sul 27). In queste storie ritornano alcuni personaggi provenienti dalle serie di PK, versione futuristica di Paperinik - già protagonista di tre serie a fumetti a partire dalla fine degli anni novanta.

Storia editoriale
Le storie non sono un seguito delle collane originarie, ma racconti a sé stanti in cui il classico Paperinik dovrà affrontare gli storici nemici di PK come gli Evroniani, guidati dal generale Zondag; le storie sono ambientate in un universo alternativo dove Paperon de' Paperoni non ha mai comprato la Ducklair Tower e quindi Paperino non ne è diventato il custode, non scoprendo quindi il piano segreto e Uno, che lo possano aiutare a difendere Paperopoli dagli Evroniani, tuttavia Paperinik, aiutato da Paperone e Archimede Pitagorico e altri personaggi provenienti dalle serie dedicate a PK come Angus Fangus, il Razziatore e Xadhoom, riesce più volte a respingere l'invasione. Le sei serie sono legate fra loro da una forte continuità. Nella prima storia intitolata Arrivano i mostri! viene inquadrato grazie a una invenzione di Archimede un universo alternativo che è appunto quello narrato nella serie PK - Paperinik New Adventures.

Elenco della serie

Universo PK

Paperinik e la macchina del Fangus

Paperinik e la trasferta astrale

Note

Collegamenti esterni 

Storie a fumetti di Paperinik
Miniserie a fumetti